OEC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ocussi Humberte (Indonesia)
 OEC – oxygen evolving complex, enzima coinvolto nella Fase luce dipendente della  fotosintesi